«Ураган Бьянка» () — американская независимая кинокомедия 2016 года. Несмотря на жанр, лента затрагивает важную социальную проблему: на момент премьеры в 29 из 50 штатов США работодатель мог законно уволить сотрудника за то, что он гей.

Сюжет 

Школьный учитель Ричард Мартинес переезжает из Нью-Йорка в небольшой техасский городок . Вскоре после начала работы в местной старшей школе, выясняется, что он гей, из-за чего его и увольняют (это в Техасе законно). Решив отомстить, Мартинес вскоре возвращается в эту школу, но уже в образе дрэг-квин по имени . Она — откровенная учительница, которая ставит непослушных учеников и лицемерный школьный персонал на свои места, мгновенно став лучшим учителем, которого эта школа когда-либо видела.

В ролях 
  — школьный учитель Ричард Мартинес / в роли самой себя
 Рейчел Дрэтч — зам. директора школы
  — друг Мартинеса из Нью-Йорка
  — друг Мартинеса из Нью-Йорка
 Алан Камминг — Лоренс Тейлор, президент программы «Посол преподавания», который отправляет Мартинеса в Милфорд
  — Салат-из-Амброзии
 Ру Пол — Ру Буря, репортёр погоды
 Маргарет Чо — хозяйка магазинов париков

Производство, выход, критика 
К марту 2015 года подготовка к съёмкам уже шла, подбирались актёры<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=DWt3vGFJhh8 ''Hurricane Biancas Newest Cast Member!]  // youtube.com // 19 марта 2015</ref>. Сценарий писался специально под Бьянку Дель Рио. Поскольку денег у режиссёра Мэтта Кугельмана на его первый фильм не было, их собирали с помощью краудфандингаFilming for Hurricane Bianca Has Started! // dragnearyou.com // 13 июля 2015 // Архивировано из первоисточника 7 марта 2019. Сама Дель Рио начала продвигать проект во время своих шоу, призывая поклонников пожертвовать на него.

Съёмки прошли в июле-августе 2015 года в Далласе (Техас)Трей Спигл. “Hurricane Bianca” Is Blowing Into Theaters with Bianca Del Rio, Alan Cumming & Rachel Dratch  //  // 28 июля 2015.

Премьера ленты состоялась 23 сентября 2016 года в формате «видео по запросу», 18 октября состоялся выход на DVD. Участники проекта получили неплохую прибыль, поэтому вскоре занялись производством второй части: премьера «» состоялась 18 мая 2018 года. От съёмок третьей части пришлось отказаться по финансовым соображениям.. «Краудфандинговый фильм с крохотным бюджетом не лишён своего очарования… Неизвестные актёры, которые доказали Дель Рио, что они достойные натуралы»..''' «Нелепая и глупая, но в конечном счете очень весёлая комедия о школьном учителе биологии… Фильм смешной лишь местами, но фанаты Бьянки Дель Рио не захотят пропустить свой любимый заряд оскорблений».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фильмы США 2016 года
Кинокомедии 2016 года
Кинокомедии США
Независимые фильмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Кроссдрессинг в фильмах